Доу (窦) — китайская фамилия (клан). Словарное значение иероглифа — щель, отверстие.

Известные носители фамилии 
 Доу Дань (竇丹) — китайская боксёрша.
 Доу Жун (竇融) — военный и политический деятель, правитель Лянчжоу и союзник Гуанъу-ди в восстановлении империи Хань.
 Доу Мяо (竇妙) — императрица династии Восточная Хань, супруга императора Хуань-ди.
 Доу Сянь (窦宪) — генерал и политический деятель времён империи Восточная Хань.
 Доу У (竇武) — государственный деятель времён Восточной Хань, отец императрицы Доу Мяо.
 Доу Цзяндэ (窦建德) (573—621) — один из руководителей крестьянского восстания против династии Суй, создавший на некоторое время самостоятельное княжество в провинции Хэбэй, вошедшее впоследствии в империю Тан.

См. также 
 Сто фамилий
 Доу